Гуси-лебеді — літературний твір, фільм та студійний альбом.

 «Гуси-лебеді» — українська та російська народна казка.
 «Гуси-лебеді» — радянський мальований мультфільм 1949 року за однойменною казкою («Союзмультфільм»).
 «Гуси-Лебеді» — восьмий студійний альбом музичного гурту «Ввічлива відмова», 2010 рік.